Otterville (Illinois)
Otterville (Missouri)

Desambiguações de topônimos